El Hatun Pucuy Quilla (en quechua, Hatun Puquy Killa) corresponde al segundo mes en el calendario inca. También llamado Paucar Huaray.

Dice el cronista Guaman Poma que todos los habitantes del Tahuantinsuyo destinaban grandes cantidades de oro y plata, así como sacrificios de ganado a las huacas e ídolos principales. En el Cuzco, el primer día se hacía un sacrificio de 100 llamas, y luego se marchaban al campo, donde ofrecían al Sol veinte cuyes grandes, con veinte cargas de leña, y una vez quemados, preparaban sus tierras para el barbecho, según Bernabé Cobo.

Calendario incaico